peut faire référence à :

film
 , un téléfilm de Bill Persky (1978) ;
 , un film narratif d’ (2005) ;
 , un film de Shel Piercy (2006) ;

album
 , un album de .